Dit is een lijst van planetoïden 50201-50300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (50201) - || 2000 AC203|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50202) - || 2000 AF203|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50203) - || 2000 AH203|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50204) - || 2000 AR203|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50205) - || 2000 AP204|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50206) - || 2000 AW209|| 5 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (50207) - || 2000 AV211|| 5 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (50208) - || 2000 AD222|| 8 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (50209) - || 2000 AR224|| 11 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (50210) - || 2000 AL228|| 13 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (50211) - || 2000 AA232|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50212) - || 2000 AJ233|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50213) - || 2000 AJ234|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50214) - || 2000 AV234|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50215) - || 2000 AY235|| 5 januari 2000 || LONEOS
|-
| (50216) - || 2000 AT236|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50217) - || 2000 AU236|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50218) - || 2000 AA237|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50219) - || 2000 AL237|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50220) - || 2000 AS237|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50221) - || 2000 AQ238|| 6 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50222) - || 2000 AV238|| 6 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50223) - || 2000 AC239|| 6 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50224) - || 2000 AS239|| 6 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50225) - || 2000 AB240|| 6 januari 2000 || LONEOS
|-
| (50226) - || 2000 AH241|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50227) - || 2000 AX241|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (50228) - || 2000 AD242|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (50229) - || 2000 AQ242|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50230) - || 2000 AT244|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50231) - || 2000 AQ245|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50232) - || 2000 AR245|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50233) - || 2000 AK246|| 13 januari 2000 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (50234) - || 2000 BP || 27 januari 2000 || P. G. Comba
|-
| (50235) - || 2000 BC2 || 27 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (50236) - || 2000 BB3 || 26 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (50237) - || 2000 BJ3 || 27 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (50238) - || 2000 BR3 || 27 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (50239) - || 2000 BW3 || 27 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (50240) Cortina || 2000 BY3|| 28 januari 2000 || A. Dimai
|-
| (50241) - || 2000 BB8 || 29 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50242) - || 2000 BU11|| 26 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (50243) - || 2000 BT13|| 29 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (50244) - || 2000 BG14|| 28 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (50245) - || 2000 BL14|| 28 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (50246) - || 2000 BT14|| 28 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (50247) - || 2000 BX14|| 31 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (50248) - || 2000 BB16|| 29 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50249) - || 2000 BL16|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50250) - || 2000 BW22|| 30 januari 2000 || CSS
|-
| (50251) - || 2000 BY22|| 30 januari 2000 || CSS
|-
| (50252) - || 2000 BE23|| 30 januari 2000 || CSS
|-
| (50253) - || 2000 BP24|| 29 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50254) - || 2000 BC25|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50255) - || 2000 BY25|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50256) - || 2000 BJ26|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50257) - || 2000 BQ26|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50258) - || 2000 BV26|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50259) - || 2000 BE27|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50260) - || 2000 BK27|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50261) - || 2000 BM27|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50262) - || 2000 BN27|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50263) - || 2000 BU27|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50264) - || 2000 BX27|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50265) - || 2000 BN28|| 31 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50266) - || 2000 BU28|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50267) - || 2000 BS29|| 29 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50268) - || 2000 BD31|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50269) - || 2000 BZ34|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50270) - || 2000 CJ || 2 februari 2000 || P. G. Comba
|-
| (50271) - || 2000 CW || 1 februari 2000 || CSS
|-
| (50272) - || 2000 CZ || 3 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (50273) - || 2000 CA1 || 3 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (50274) - || 2000 CN1 || 4 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (50275) - || 2000 CU1 || 4 februari 2000 || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| (50276) - || 2000 CS2 || 4 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (50277) - || 2000 CX6 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50278) - || 2000 CZ12|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50279) - || 2000 CX14|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50280) - || 2000 CN17|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50281) - || 2000 CV18|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50282) - || 2000 CM19|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50283) - || 2000 CO20|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50284) - || 2000 CP23|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50285) - || 2000 CB25|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50286) - || 2000 CA26|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50287) - || 2000 CT26|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50288) - || 2000 CV26|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50289) - || 2000 CJ27|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50290) - || 2000 CT27|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50291) - || 2000 CX28|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50292) - || 2000 CW29|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50293) - || 2000 CH30|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50294) - || 2000 CN31|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50295) - || 2000 CR31|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50296) - || 2000 CY32|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50297) - || 2000 CS33|| 4 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (50298) - || 2000 CA34|| 4 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (50299) - || 2000 CD34|| 4 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (50300) - || 2000 CF34|| 5 februari 2000 || K. Korlević|}

Planetoïdenlijsten